Il piacere – romanzo di Gabriele D'Annunzio, scritto nel 1888-1889
Il piacere – film di Amleto Palermi del 1918, trasposizione cinematografica dell'opera di D'Annunzio
Il piacere (Le Plaisir) – film del 1952 diretto da Max Ophüls 
Il piacere – film del 1985 diretto da Joe D'Amato